Unterhütt ist der Name folgender Orte:

 Unterhütt (Mengkofen), Einzelsiedlung in der Gemeinde Mengkofen im niederbayerischen Landkreis Dingolfing-Landau in Bayern
 Unterhütt (Uhingen), Weiler im Stadtteil Baiereck der Stadt Uhingen im Landkreis Göppingen in Baden-Württemberg